De Rally van Griekenland 1998, formeel 45th Acropolis Rally, was de 45e editie van de Rally van Griekenland en de achtste ronde van het wereldkampioenschap rally in 1998. Het was de 301e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start was in Athene en de finish in Delphi.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Gri
Rally van Griekenland